Исторические записки — советский и российский научный журнал, посвящённый вопросам истории.
 Ши цзи () — труд историографа династии Хань Сыма Цяня